Консо — кушитский язык, распространённый в юго-западной Эфиопии. Принадлежит к   кушитской семьи языков. Ближайшим родственником консо считается язык дираша. Консо также часто используется как лингва-франка в торговле.

На 2017 год, количество носителей языка составило 240 000 человек, для 200 000 из которых консо был родным.

В 2004 году вышло первое описание языка консо, а в 2013 году второе, более подробное. В 2002 году также был опубликован Новый Завет на консо.

Письменность на эфиопской графической основе создана в 1970-х годах для перевода Библии. В области образования она стала использоваться с 1997 года, когда на ней вышел первый учебник «ፍተለ አፈ ኾንሶ». Однако в то же время началось движение за переход на латинский алфавит. В 2012 году латинский алфавит стал официальным для консо (в 2014 году утверждены правила орфографии).

Латинский и эфиопский алфавиты языка консо:

Примечания